La saison 2000-2001 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont répartis en deux poules, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de cette première phase, les 6 premiers disputent la poule pour le titre, les deux derniers sont relégués. En fin de saison, pour permettre le passage de l'élite de 16 à 12 clubs, les deux derniers de la poule finale sont également relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Ferencváros TC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête de la poule finale, avec 2 points d'avance sur le tenant du titre, le Dunaferr SE et 8 sur un trio composé du Vasas SC, de l'Újpest TE et du Győri ETO FC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Première phase

Poule A 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Poule B 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Seconde phase

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2000-2001
Championnat Hongrie Football 2000-2001
Hongrie